BNP pode ser:
 BNP - (Biblioteca Nacional de Portugal) - Biblioteca Nacional de Portugal
 BNP - (Banque Nationale de Paris & Paribas) - BNP Paribas - Instituição bancária francesa
 BNP - (Brain Natriuretic Peptide) - Peptídeo natriurético cerebral - Hormônio do coração
 BNP - (British National Party) - Partido Nacional Britânico - Partido político inglês

Desambiguações de siglas